Knirsch ist der Familienname folgender Personen: 

 Eduard Knirsch (1868/69–1955), österreichischer Zahnarzt und Entomologe
 Hans Knirsch (1877–1933), deutschnationaler Politiker in Österreich und der Tschechoslowakei
 Hanspeter Knirsch (* 1950), deutscher Jurist und Politiker (FDP)
 Hubert Knirsch (* 1961), deutscher Diplomat
 Maike Knirsch (* 1995), deutsche Schauspielerin
 Stefan Knirsch (* 1966), deutscher Ingenieur und Manager